МГК (аббревиатура) — может означать:

 МГК (Медико-генетическое консультирование или консультация) — амбулаторно-поликлиническое лечебно-профилактическое учреждение.
 МГК (Метод главных компонент) — в математике.
 МГК (Московская группа Кызылова) — российский музыкальный коллектив.
 «МГК» — российская техно- и поп-группа.

Организации 
 МГК им. П. И. Чайковского — Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского.
 МГК (Московский городской комитет) — советское название столичного территориального органа ВКП(б)/КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС.
 МГК — Международный геофизический комитет при Президиуме АН СССР.
 МГК (Международная группа компаний) — совокупность организаций и/или структур без образования юридического лица.

Международные конгрессы 
 МГК (Международный географический конгресс) — международные съезды географов, проводятся с 1871 года.
 МГК (Международный геологический конгресс) — международные съезды геологов, проводятся с 1878 года.
 МГК (Международный геохимический конгресс) — международные съезды геохимиков, проводятся с 1971 года.

На других языках 
 MGK (Machine Gun Kelly) — рэпер
 MGK (Milli Güvenlik Kurulu) — Совет национальной безопасности Турции